Il singolare del torneo di tennis Chicoutimi Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Sznajder che ha battuto in finale Karsten Braasch 7-6, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Andrew Sznajder (Campione)
 Karsten Braasch (finale)
 Tom Mercer (primo turno)
 Brian Page (secondo turno)

 Paul Koscielski (secondo turno)
 Craig Boynton (secondo turno)
 John Sobel (secondo turno)
 Joe De Foor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicoutimi Challenger 1989